Camphausen är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ludolf Camphausen (1803–1890), preussisk statsman
 Otto von Camphausen (1812–1896), preussisk statsman
 Wilhelm Camphausen (1818–1885), tysk konstnär

Tyska efternamn